2,6-dichloorbenzonitril
1,5-diazabicyclo(4.3.0)non-5-een